Seras-tu là ? peut faire référence à
Seras-tu là ?, un roman de Guillaume Musso
Seras-tu là ?, une chanson composé par Michel Berger.